14. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 14. Arrondissement (Marseille)
 14. Arrondissement (Paris)